Pistolet dowolny 50 m mężczyzn to konkurencja rozegrana 12 sierpnia 2008 roku. Zawody składały się z dwóch rund: kwalifikacyjnej i finałowej.

Runda kwalifikacyjna 
W kwalifikacjach wystąpiło 45 zawodników. Każdy z nich oddał 60 strzałów (6 serii 10 strzałów). Polskę reprezentował Wojciech Knapik. Strzały są punktowane od 1 do 10 pkt. Do finału zakwalifikowało się 8 najlepszych zawodników .

DQ Dyskwalifikacja;
Q Kwalifikacja do finału

Runda finałowa 
Finałowa seria liczyła 10 strzałów dla każdego uczestnika w pozycji stojąc. Ostateczny wynik uzyskany przez poszczególnych zawodników w rundzie finałowej jest sumą punktów uzyskanych w rundzie kwalifikacyjnej i finałowej. Srebrny medal pierwotnie wywalczył Kim Jong-su z Korei północnej, który jednak został zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu.
W celu wyłonienia zawodnika, który zajął 4. miejsce konieczna była dogrywka (1 strzał).

DQ Dyskwalifikacja

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008